Сан Дионисио има више значења:

 Сан Дионисио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Дионисио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Дионисио (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дионисио (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дионисио (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дионисио (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дионисио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Дионисио (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Дионисио (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Дионисио (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Дионисио (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Дионисио (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Дионисио, Корал Кемадо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Дионисио (Чаксинкин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Дионисио (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Дионисио (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику